Portugisiska revolutionen kan syfta på:

 5 oktoberrevolutionen i Portugal 1910 – en republikansk statskupp i Portugal
 Nejlikerevolutionen – en revolution i Portugal 1974